Jean de Liège peut faire référence à : 
 Jean de Liège : un sculpteur mort en 1381 et d'origine flamande
 Jean de Liège : un charpentier et architecte du